Himilcón puede referirse a:

 Himilcón, navegante y comerciante cartaginés del .
 Himilcón II, sufete (406 a. C.-396 a. C.).
 Himilcón, general cartaginés en la primera guerra púnica.
 Himilcón (217 a. C.), general cartaginés en Hispania.
 Himilcón, llamado Fameas, general cartaginés que participó en la tercera guerra púnica y que se pasó a Roma.